Gli Hamburg Pioneers sono una squadra di football americano e di flag football di Amburgo, in Germania, fondata nel 1988.

La società ha altre sezioni:
 una sezione femminile, le Hamburg Amazons (fondate nel 2002), che hanno partecipato al Ladies Bowl nel 2004 e nel 2005.
 una sezione di flag football senior, gli Hamburg Pioneers Snappers, che hanno vinto 5 DFFL Bowl.
 due formazioni di tackle football giovanile, gli Hamburg Pioyouth e gli Hamburg Red Guardians.
 una formazione di flag football giovanile, gli Hamburg Piokids.

Fanno parte della polisportiva SV Polizei Hamburg.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Damenbundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Oberliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga(quinto livello)/Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga (sesto livello)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Palmarès
 5 DFFL Bowl (2011, 2013-2016)

Evoluzione storica

Note

Collegamenti esterni